Кя́рде () — деревня в волости Йыгева уезда Йыгевамаа, Эстония.

География 
Расположена в 15 километрах к северо-западу от уездного и волостного центра — города Йыгева. Высота над уровнем моря — 77 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 97 человек, все — эстонцы.

Численность населения деревни Кярде:

История 
Деревня была образована на землях мызы Кярде.

1 июля 1661 года на мызе Кярде был заключён мирный договор между Русским царством и Швецией, который завершил русско-шведскую войну. В Кярде находится Домик мира, где, согласно народным поверьям, велись мирные переговоры. Домик мира внесён в Эстонский Государственный регистр памятников культуры.

Впервые мыза Кярде была упомянута в 1532 году (), когда она принадлежала Йохану Ребуку (Johann Rebuck). Затем мыза меняла собственников: она принадлежала семейству фон Розенит (von Rosenit), фон Браш (von Brasch) и фон Пистолькорс (von Pistohlkors). До экспроприации 1919 года мыза принадлежала Виктору фон Штакельбергу (Viktor von Stackelberg).

Главное здание мызы было одноэтажным архаичным деревянным строением, предположительно построенным в 18-ом столетии. Здание до наших дней не сохранилось. В деревне сохранились дом управляющего мызой, парк и хлев-сарай мызы Кярде, которые внесены в Эстонский Государственный регистр памятников культуры.

В советское время в деревне находилось отделение научного учреждения, принадлежащего совхозу «Йыгева» — созданной в 1920 году Йыгеваской селекционной станции.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Йыгевамаа